Парламентские выборы в Южной Африке проходили 8 февраля 1921 года для избрания 134 депутатов Палаты собраний. Это был 4-й парламент Южно-Африканского Союза. В результате Южноафриканская партия, которая после предыдущих выборов 1920 года объединилась с Юнионистской партией получила абсолютное большинство и сформировала правительство.

Результаты 
Количество зарегистрированных избирателей было 499 531. Было подано 277 742 голосов.

Примечания 

Выборы в ЮАР
ЮАР
1921 год в ЮАР
Февраль 1921 года